Die Scottish Football League Division Two wurde 1960/61 zum 55. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 55. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1960/61 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Stirling Albion, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Falkirk den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 30 Treffern wurde David Campbell vom FC Stenhousemuir.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1960/61 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1960/61
1960 61